El término Mora puede estar vinculado o referido a:

Persona 

 Mora, Gabriel Armando Mora Quintero (cantante puertorriqueño)

Femenino de moro 
 Reina mora (página de desambiguación)
 Luna mora (página de desambiguación)
 Salto de la mora (página de desambiguación)

Lingüística 
 Mora, unidad subsilábica en que puede dividirse una sílaba.

Derecho 
 Mora.
 Mora del deudor (Derecho de España), en la legislación española.

Historia militar 
 Mora, antigua unidad en el ejército espartano.

Botánica 
 Mora (género), género de plantas de la familia 'Fabaceae'.
 Mora (fruta), fruta o fruto de los árboles del género Morus (moral, morera, etc.), o bien de las plantas del género Rubus (zarzamora, mora andina, …).
 Mora de Castilla o mora andina, nombre vulgar de Rubus glaucus.
 Fruto  Mora de la India, nombre vulgar de Morinda citrifolia.
 Mora, en varios países es sinónimo de 'fresa silvestre', así como lo es 'frambuesa' en Honduras.
 Mora, nombre común de la planta Muscari neglectum.

Zoología 
 Mora, género de peces de la familia 'Moridae'.
 Reina mora, nombre vulgar de Spindalis portoricensis.

Toponimia

Chipre 
 Mora, localidad del distrito de Nicosia.

Costa Rica 
 Mora, cantón.

España 
 Mora, provincia de Toledo.
 Mora de Ebro, provincia de Tarragona.
 Mora la Nueva, provincia de Tarragona.
 Mora de Rubielos, provincia de Teruel.
 Linares de Mora, provincia de Teruel.
 Rubielos de Mora, provincia de Teruel.
 Cepeda la Mora, provincia de Ávila.
 Yacimiento arqueológico Cerro de la Mora, provincia de Granada.
 Peña Mora, provincia de Cantabria.
 Estación de Fuente de la Mora, provincia de Madrid.

Estados Unidos 
 Mora, condado de Nuevo México.
 Mora, sede del condado de Nuevo México.

Paraguay 
 Fernando de la Mora.
 Club Fernando de la Mora.

Portugal 
 Mora, municipio del distrito de Évora.
 Mora (freguesia).

Suecia 
 Mora, ciudad en el municipio de Mora, Dalarna.
 Mora, municipio de la provincia de Dalarna.
 Mora, localidad en el municipio de Säter, Dalarna.

Autores de nombres científicos 
 Mora - Alberto Manuel Brenes Mora 1870-1948.
 M.M.Mora - Martha Marcela Mora 1977-
 V.Mora - V. Mora fl. 1984
 W.K.Mora - W.K. Mora fl. 1985
 Mora-Olivo - Arturo Mora-Olivo 1963-
 L.E.Mora - Luis Eduardo Mora-Osejo 1931-2004.
 Mora-Ret. - Dora Emilia Mora-Retana 1940-2001.